КТЗ — многозначный термин

 Калужский турбинный завод
 Коломенский тепловозостроительный завод
 Коэффициент товарного запаса